Osoby o tym nazwisku:
 Branko Kralj – chorwacki piłkarz 
 Ivica Kralj – czarnogórski piłkarz 
 Janez Cigler Kralj – słoweński polityk